Pansexualität steht für:

 Pansexualität, sexuelle Orientierung (alle Geschlechter liebend)
 Pansexualität (Psychiatrie), diagnostisches Symptom der Borderline-Persönlichkeitsstörung

Siehe auch:
 Pansexualismus (abschätzige Bezeichnung für Psychoanalyse)
 pangender (Geschlechtsidentität)